Jiggy Walker est un personnage de fiction de la série télévisée Oz, interprété par LL Cool J.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°98W504. Condamné le  pour meurtre au second degré à une peine d'emprisonnement de 28 ans, avec libération sur parole au bout de 20 ans.

Saison 2 
À son arrivée à Emerald City, on lui fait la présentation de Bob Rebadow, censé lui faire présenter la prison. Walker dit à Rebadow qu'il a été enfermé parce qu'il « en sait trop ». Il lui dit ensuite qu'il était l'ancien dealer du gouverneur de l'État James Devlin, à qui il avait vendu du crack.

Rebadow rapporte les dires de Walker à Kareem Said, le chef très influent et respecté des musulmans.

Said y voit là une bonne occasion de faire tomber Devlin (très impopulaire). Il va voir Walker pour lui demander s'il était d'accord pour médiatiser l'affaire et accuser publiquement Devlin en échange d'une possible remise de peine.

Walker accepte et se met ensuite à donner plusieurs interviews.

Mis au courant, Devlin veut tout faire pour prouver son innocence et convoque plusieurs médias à Oz pour être confronté à Jiggy Walker. Lors de la confrontation, Walker donne aux journalistes quelques détails sur l'échange de drogue entre lui et Devlin, mais le gouverneur a un bon alibi et apporte ainsi les preuves de son innocence. Au pied du mur, Walker finit par admettre avec nonchalance et désinvolture qu'il a menti.

Said et Tim McManus vont plus tard voir Walker pour lui demander des explications. Il leur répond que c'était pour faire parler de lui, être vu à la télévision et ne pas être oublié par sa famille, qui lui aurait rendu visite s'il était devenu célèbre.

Il est ensuite transféré dans un autre bloc, et ne refera plus parler de lui.

Saison 3 
Sa réputation de beau parleur est brièvement mentionné par Augustus Hill durant une conversation avec Malcolm Coyle et Kenny Wangler.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Trafiquant de drogue de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1998